I Dzsehun (Lee Je-hun, 이제훈), színművész
 I Dzsehun (Lee Jae-hun, 이재훈), énekes
 I Dzsehun (Lee Jae-hun, 이재훈), labdarúgó